

Horvátország
Belaj falu Cerovlje községben Isztria megyében 
Belaj falu Barilović községben Károlyváros megyében